Dwight Elmo Jones (1952-2016), cestista statunitense
 Dwight Jones (n. 1961), cestista statunitense
 Dwight Jones II (n. 1984), cestista statunitense
 Dwight Jones, giocatore di football americano statunitense